Журчалки-осы () — род мух-журчалок из подсемейства Syrphinae. Все члены этого рода имитируют ос.

Описание 
Усики длинные, обычно длиннее головы; флагелломер обычно по крайней мере в три раза длиннее своей ширины. Брюшко сильно выпуклое сверху, отчётливо окаймлённое, обычно с выступающими задними углами тергитов.

Виды 
Виды рода:
 Chrysotoxum amurense Violovitsh, 1973 
 Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758)
 Chrysotoxum asiaticum Becker, 1921
 Chrysotoxum bactrianum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum bajkalicum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)
 Chrysotoxum caucasicum Sack, 1930
 Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)
 Chrysotoxum chakassicum Violovitsh, 1975
 Chrysotoxum chinook Shannon, 1926
 Chrysotoxum cisalpinum Róndani, 1845
 Chrysotoxum coreanum Shiraki, 1930
 Chrysotoxum derivatum Walker, 1849
 Chrysotoxum elegans Loew, 1841
 Chrysotoxum fasciatum (Müller, 1764)
 Chrysotoxum fasciolatum (De Geer, 1776)
 Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758)
 Chrysotoxum flaveolum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum flavifrons Macquart, 1842
 Chrysotoxum fratellum Shannon, 1926
 Chrysotoxum gracile Becker, 1921
 Chrysotoxum graciosum Violovitsh, 1975
 Chrysotoxum grande Matsumura, 1911
 Chrysotoxum hameleon Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum impressum Becker, 1921
 Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822
 Chrysotoxum kozhevnikovi Smirnov, 1925
 Chrysotoxum kozlovi Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum lanulosum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum laterale Loew, 1864
 Chrysotoxum latifasciatum Becker, 1921
 Chrysotoxum lessonae Giglio-Tos , 1890
 Chrysotoxum lineare (Zetterstedt, 1819)
 Chrysotoxum lydiae Violovitsh, 1964
 Chrysotoxum montivagum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837
 Chrysotoxum parmense Róndani, 1845
 Chrysotoxum parvulum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum perplexum Johnson, 1924
 Chrysotoxum przewalskyi Portschinsky, 1887
 Chrysotoxum pubescens Loew, 1864
 Chrysotoxum radha Violovitsh, 1971
 Chrysotoxum radiosum Shannon, 1926
 Chrysotoxum rhodopense Drensky, 1934
 Chrysotoxum robustum Portschinsky, 1887
 Chrysotoxum rossicum Becker, 1921
 Chrysotoxum rubzovi Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum sackeni Giglio-Tos, 1890
 Chrysotoxum sapporense Matsumura, 1916
 Chrysotoxum sibiricum Loew, 1856
 Chrysotoxum skufjini Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum stackelbergi Violovitsh, 1953
 Chrysotoxum stenolomum Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum subbicinctum Violovitsh, 1956
 Chrysotoxum testaceum Sack, 1913
 Chrysotoxum triarcuatum Macquart in Webb & Berthelot, 1839
 Chrysotoxum verae Violovitsh, 1973
 Chrysotoxum vernale Loew, 1841
 Chrysotoxum verralli Collin, 1940
 Chrysotoxum villosulum Bigot, 1883
 Chrysotoxum willistoni Curran, 1924
 Chrysotoxum ypsilon Williston, 1887

Распространение 
Представители рода встречаются в Палеарктике и Неарктике.

Примечания 

Syrphinae
Роды двукрылых